Malattia di Crohn – malattia infiammatoria cronica dell'intestino
Burrill Bernard Crohn – medico gastroenterologo statunitense